Brickenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilie Brickenstein (1886–1979), deutsche Politikerin
 Eduard Brickenstein (1847–1926), deutscher Kapitän